Osoby o tym nazwisku:
 Joshua Bluhm (ur. 1994) – niemiecki bobsleista
 Kay Bluhm (ur. 1968) – niemiecki kajakarz, olimpijczyk
 Lou Bluhm (1940–1990) – amerykański brydżysta